Sakkyryr (russisch ) steht für geographische Objekte in Russland:
 Sakkyryr (Östliche Chandyga), Nebenfluss der Östlichen Chandyga
 Sakkyryr (Oljokma), Nebenfluss der Oljokma

 alternativer, inoffizieller Name des Dorfes Batagai-Alyta in der Republik Sacha (Jakutien)

Siehe auch:
 Atschtschygy-Sakkyryr, Nebenfluss des Bytantai
 Ulachan-Sakkyryr, Nebenfluss des Bytantai